Sympodiophora är ett släkte av svampar. Sympodiophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sympodiophora